Werschen ist ein Ortsname:
 in Deutschland:
 Werschen (Hohenmölsen), ein Ortsteil der Stadt Hohenmölsen im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 in Russland:
 der deutsche Name der Siedlung Werschiny (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Werschen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)